La Phù (Hanoi)
 La Phù (Phú Thọ)